Gruschko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wiktorowitsch Gruschko (* 1955), russischer Diplomat und Politiker
 Igor Alexandrowitsch Gruschko (1912–1941), russischer Mathematiker
 Olga Jewgenjewna Gruschko (* 1936), sowjetisch-russische Metallurgin und Werkstoffwissenschaftlerin